Ла Арена Бланка има више значења:

 Ла Арена Бланка (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Арена Бланка (Банамичи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику